Långharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långharu (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Långharu (vid Björkö, Korpo), Åboland, 
 Långharu, Nagu, Åboland,

Se även
Långharun
Lågharu
Lågharun

Robotskapade Finlandförgreningar